27-й отдельный дивизион бронепоездов - воинская часть вооружённых СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Сформирован осенью 1941 года в Омске, бронепоезда построены на Омском паровозоремонтном заводе.

В составе действующей армии с 01.06.1942 по 15.11.1944 и с 09.12.1944 по 22.01.1945.

В мае 1942 года направлен на  Карельский фронт,  нёс охрану Кировской железной дороги в районе Беломорска.

После окончания боевых действий в Заполярье в боях участия не принимал, дислоцировался в Заполярье. По-видимому, привлекался к каким-то действиям, связанным с боями в декабре 1944 - январе 1945 года.

Состав и боевые действия

638-й отдельный бронепоезд "Победа" 
В составе действующей армии с 01.06.1942 по 14.01.1943, с 17.02.1943 по 15.11.1944 и с 24.12.1944 по 23.01.1945

Действовал в составе дивизиона.

651-й отдельный бронепоезд "За Родину" 
В составе действующей армии с 01.06.1942 по 04.02.1943, с 05.03.1943 по 15.11.1944 и с 09.12.1944 по 22.01.1945

Действовал в составе дивизиона.

Командир:  капитан В. К. Корнелюк.

Подчинение

Командиры 
 майор (затем подполковник) Иван Васильевич Кочемасов (декабрь 1941 - июль 1944 года);
 капитан (затем майор)  В.Я. Крыло (июль 1944 - сентябрь 1945 года).

Примечания

Литература 
 
 Амирханов Л. И. Броненосцы железных дорог. СПб. «Остров» 2005.
 Ефимьев А. В., Манжосов А. Н., Сидоров П. Ф. Бронепоезда в Великой Отечественной войне 1941—1945. — М.: Транспорт, 1992.

Ссылки 
 27 отдельный дивизион бронепоездов
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 31 артиллерийских частей и подразделений (отдельных дивизионов, батальонов, батарей, рот и отрядов ), со сроками их вхождения в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945
 http://pamyatnaroda.mil.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16892652/ . 
 27-й отдельный дивизион бронепоездов - практически копия главы „27-й отдельный дивизион бронепоездов“ книги М. Коломийца „Бронепоезда в бою 1941-1945. "Стальные крепости" Красной Армии“ 2010

Дивизионы бронепоездов СССР во время Великой Отечественной войны